Kande oder Kandé steht für:

 Kande (Sprache), eine Bantusprache
 Kande (Film), indische romantische Actionkomödie 

Geografische Objekte
 Kande (Malawisee), Fluss zum Malawisee in Malawi
 Kande (Nyong), Zufluss des Nyong (Fluss) im Distrikt Est in Kamerun 
 Kandé (Togo), auch Kanté, Stadt in der Region Kara in Togo 
 Kande (Nepal), Dorf im Distrikt Baitadi in Nepal 
 Kande (Tempel), Tempel und Kloster im Kalutara (Distrikt) auf Sri Lanka 

Namensträger
 Moïse Kandé (* 1978), mauretanischen Fußballspieler 
 Suhas Kande, indischer Politiker 
 Sylvie Kandé  (* 1957), französische Dichterin, Historikerin und Hochschullehrerin
 Victor Kande, kongolesischer Mediziner und Forscher